Cisnes ou 

 Cisne, un village du comté de Wayne dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Cisnes, une commune au Chili.
 Lac Cisne, en Argentine.

 , un mannequin équatorien.

Voir aussi 
 Cisne, un film portugais (2011)
 Nevado el Cisne, un stratovolcan en Colombie.
 Río Cisnes, un fleuve du Chili.
 Cisne Branco,  un clipper trois-mâts carré de la marine nationale brésilienne.
 , une ville chilienne.